

Biografia 
I suoi successi d'artista lo hanno reso una figura famosa nel panorama musicale argentino ed ispanoamericano sin dalla fine degli anni '50. Ed accanto alla celebrità risiedevano in lui grandi valori. Nato in Sicilia a Lercara Friddi il 17 gennaio 1920 era emigrato in Argentina nel 1937. Nel suo paese natio aveva iniziato gli studi musicali che poi perfezionati nella nuova terra faranno di lui un eccellente suonatore di clarinetto. Fece parte inizialmente delle bande musicali di Rivadavia (per sette anni) e San Rafael (per quattro anni), poi passò stabilmente in quella di Mendoza. Il successo gli arrise facendo l'autore ed il cantante con lo pseudonimo di Luis Rayner. Fu pure tenore, dopo avervi studiato, della Scuola Superiore di Musica dell'Università di Cuyo. Nel 1958 la rivista argentina “DO, RE, MI” così scriveva di lui: «En nuestro ambiente musical este joven y valioso músico, autor y compositor, se distingue tanto por su calidad, como por su acción dinámica y constructiva, su manera cordial y una predisposición a ser útil que le distingue y valora». La “Società argentina di autori e compositori di musica (SADAIC)” annovera ottocento suoi brani di diverso genere. Nel 1956 incise la prima canzone, “Estan tristes los muchachos” (Madaver – Lo Forte), che fu molto apprezzata dal pubblico.

Diversi i suoi brani di successo: “Serà porque te amo” (Franco – Lo Forte) che nel 2002 gli meritò il premio della “Società americana di compositori, autori ed editori (ASCAP)”; “Anoche no pude dormir” (Ortega – Lo Forte) e “Me gusta el verano” (Ortega – Delon – Lo Forte) interpretate da Ramon Ortega (in arte Palito Ortega), amico del Maestro Pietro Lo Forte il quale lo aveva scoperto e lanciato nel 1959 facendogli anche spontaneamente il manager senza compenso; “Al triunfador” (Franco – Lo Forte); “Mala jugada del destino” (Franco – Lo Forte); “Bar Continental” (Franco – Lo Forte); “Palabritas” (Stagni – Lo Forte); “Ay! Negrita de mi vida” (Lescano – Lo Forte). Oltre al premio ASCAP ricevette altri riconoscimenti: il primo premio al “Festival de la Canción di Mendoza” come autore della parte musicale della canzone “Muchachita de mis sueños” (1960); il diploma d'onore al “II Festival de la Canción Latinoamericana” tenutosi a New York con “¿Cuál es el motivo?” (1972); il premio “Santa Clara de Asís” della “Liga de padres y madres de familia” mentre era dirigente di “LV8 Radio Libertador” di Mendoza (vi entrò nel 1967, nel 1977-82 ne fu direttore): ricevette una menzione speciale nel 1974 e la statuetta nel 1977; il titolo di “Benemerito” da parte del Comitato dell'emigrazione italiana in Argentina (1989); il “Libertador General Don José De San Martin”, il premio più alto conferito dalla provincia di Mendoza ad artisti, professionisti e studiosi (1996); la Stella al merito del lavoro della Repubblica Italiana (1997); una targa della Camera dei deputati di Mendoza – conferitagli dietro proposta del deputato Alfredo Ghilardi – che lo riconosceva «artefice di cultura, attraverso la musica» (1997); il “Reconocimiento a la trayectoria” della SADAIC (2001), società di fu pure un dirigente.

A Cuyo ed a Mendoza fu presidente del “Circulo de autores y compositores”. Fu anche autore di una raccolta di sue poesie pubblicata nel 1995 (“Poemas con acordes”). Scrisse più volte a Papa Giovanni Paolo II inviando brani musicali suoi (talvolta realizzati in collaborazione con gli amici). Persona di profonda sensibilità così si esprimeva in una sua lettera: «Con il cuore in mano vi dico che sono fiero di essere lercarese e ovunque vado porto i nostri nobili sentimenti, l'amore per la famiglia, il rispetto per l'amicizia e il sentimento dell'ospitalità». Manteneva un forte legame con gli amici di Lercara, ad alcuni dei quali ha musicato dei testi. Ed a Lercara, dove è ritornato nel 1995, 1997, 2001 e 2003, ha dedicato delle canzoni. Nel 1995, anno del quarto centenario di fondazione di Lercara Friddi, il Consolato italiano di Mendoza in seguito al suo interessamento ha tenuto una celebrazione dell'evento. Los Andes del 4 novembre 2003 parlava così delle sue ultime creazioni musicali inviate al papa: «Otra de las novedades que recibió en estos últimos días el maestro Lo Forte fue una salutación especial del Papa Juan Pablo II. El motivo es que el Santo Padre recibió las versiones del “Himno al Cristo Redentor” y “A Juan Pablo II”, dos canciones escritas por el poeta italiano Danilo Caruso con música de Pedro Lo Forte».

Onorificenze

Note

Bibliografia 
 Danilo Caruso, Pietro Lo Forte ambasciatore di civiltà ne Il pensiero, 7 agosto 2003
 Danilo Caruso, Il Maestro Pietro Lo Forte da Mendoza in visita in Sicilia in Sicilia Mondo, settembre-ottobre 2003
 Danilo Caruso, Il Maestro Pietro Lo Forte in visita a Lercara Friddi in Cartastampata, settembre-ottobre 2003
 Danilo Caruso, Il Maestro Pietro Lo Forte da Mendoza in visita in Sicilia in Voce d'Italia, 1º novembre 2003
 Danilo Caruso, Il ricevimento a Palazzo Palagonia in onore del Maestro Pietro Lo Forte in Cartastampata, novembre-dicembre 2003
 Danilo Caruso, Il Maestro Pietro Lo Forte ci ha lasciati – Il ricordo di un amico in Cartastampata, marzo-aprile 2004
 Danilo Caruso, Pietro Lo Forte in Uno sguardo sul Novecento a Lercara Friddi – II tomo / Associazione Cartastampata, Lercara Friddi 2005
 Danilo Caruso, PIETRO LO FORTE - LA MUSICA NEL CUORE, Palermo dicembre 2013

Collegamenti esterni 
 PIETRO LO FORTE - LA MUSICA NEL CUORE saggio storico-biografico
 da LOS ANDES (4-11-2003) sul sito del quotidiano
  sul sito del quotidiano
 INNO AL CRISTO REDENTORE video musicale
 A GIOVANNI PAOLO II video musicale

Maestri del lavoro
Italiani emigrati in Argentina